Ка́ллио:
 Каллио — район города Хельсинки.

Фамилия 
Каллио — финская фамилия.
Известные носители:
 Каллио, Анжелика (род. 1972) — латвийская и финская топ-модель.
 Каллио, Вяйнё Абрамович (1897—1938) — политический деятель Социалистической рабочей партии Финляндии.
 Каллио, Кауно (1877—1966) — финский архитектор. 
 Каллио, Кюёсти (1873—1940) — финский политик, президент Финляндии (1937—1940).
 Каллио, Мика (род. 1982) — финский мотогонщик.
 Каллио, Ойва (1884—1964) — финский архитектор. 
 Каллио, Руди (1892—1979) — американский бейсболист.
 Каллио, Томи (род. 1977) — финский хоккеист.
 Каллио, Хейкки (род. 1980) — финский шахматист.